Avellanas puede referirse a:

 el nombre común del arbusto Corylus avellana y de su fruto; o
 el nombre común de la Gevuina avellana (avellano chileno) y de su fruto; o
 el nombre común de la planta Echium plantagineum.
 el nombre común de la planta '''''Plantago lanceolata